Poupata je množné číslo slova poupě a může znamenat:

 zdrobněnina slova pupen
 Poupata (skupina) – česká hudební skupina
 Poupata (píseň) – píseň Michala Davida
 Poupata (film) – český film z roku 2011, režie: Zdeněk Jiráský
 název knihy:
 Poupata (kniha Bohumila Hrabala) název knihy Bohumila Hrabala
 Poupata (kniha Josefa Kožíška) název knihy Josefa Kožíška